Ang Thong (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Ang Thong, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Ang Thong (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.
Ang Thong National Marine Park, een nationaal park in de provincie Surat Thani in Zuid-Thailand.